Epiphaxum är ett släkte av koralldjur. Epiphaxum ingår i familjen Lithothelestidae.

Epiphaxum är enda släktet i familjen Lithothelestidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Blåkoraller
Epiphaxum